A Equipe espanhola representa a Espanha na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial II.

Historia 
A Espanha competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1972. Seus melhores resultados foram 5 títulos (1991, 1993, 1994, 1995,
1998)

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Espanhola da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis